Mesjid (Manyak Payed), een plaats in Indonesië
Mesjid (Kaway XVI), een plaats in Indonesië
Mesjid (Tangan-Tangan), een plaats in Indonesië
Mesjid (Syamtalira Aron), een plaats in Indonesië
Mesjid (Panteraja), een plaats in Indonesië
Mesjid (Medan), een plaats in Indonesië
Mesjid (Matangkuli), een plaats in Indonesië
Mesjid (Batang Kuis), een plaats in Indonesië
Mesjid (Samudera), een plaats in Indonesië
Mesjid (Batee), een plaats in Indonesië
Mesjid (Muara Tiga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing